Corycaeus dubius, – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1911 roku przez irlandzkiego zoologa Georga Philipa Farrana. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1911 roku